Чемпиона́т Литовской ССР по футбо́лу 1960/61 го́да () — 40-й розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой этап

Группа I

Группа II

Финал

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в СССР в 1960 году‎
Футбол в СССР в 1961 году‎
1960 год в Литве
1961 год в Литве
Чемпионат Литвы по футболу